L'expression Lac du Pain de Sucre peut se référer à:

Toponymes
Lac du Pain de Sucre (L'Islet), L'Islet (municipalité), MRC de L'Islet, Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada. 
Lac du Pain de Sucre (Témiscouata), Saint-Michel-du-Squatec (municipalité), MRC Témiscouata, Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
Lac du Pain de Sucre (La Tuque), La Tuque (Ville), Mauricie, au Québec, au Canada.
Lac du Pain de Sucre (Gaspésie), Port-Daniel–Gascons (municipalité), Le Rocher-Percé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.